Бори́совский — посёлок сельского типа в Вышневолоцком районе Тверской области. Единственный населённый пункт Борисовского сельского поселения.

Расположен в 6 км от федеральной автодороги «Москва — Санкт-Петербург», недалеко от реки Шлины. От города Вышнего Волочка — 25 км.

В посёлке 16 улиц, около 300 домов. Население по переписи 2002 года — 1186 человек, 518 мужчин, 668 женщин.

Недалеко от посёлка авиабаза Хотилово.

В посёлке 

 МОУ «Борисовская СОШ»
 Борисовский детский сад — структурное подразделение Борисовской СОШ
 МУЗ «Борисовский ФАП»
 Борисовский Дом культуры — филиал муниципального учреждения «Межпоселенческий дом культуры» Вышневолоцкого района
 ЗАО «Борисовское стекло»

История 
До 1964 года посёлок назывался Борисовский завод, так как населённый пункт образовался на Борисовской пустоши при стеклянном заводе Болотиных, построенном в 1881 году.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Борисовское сельское поселение на сайте администрации района

Населённые пункты Вышневолоцкого района